(4034) Вишну () — околоземный астероид из группы аполлонов, который принадлежит к редкому спектральному классу O и характеризуется сильно вытянутой орбитой с большим эксцентриситетом. Он был открыт 2 августа 1986 года американским астрономом Элеанорой Хелин в Паломарской обсерватории и назван в честь Вишну, верховного бога в индуизме.

Большой эксцентриситет орбиты вызывает сильные колебания расстояния астероида от Солнца, из-за чего в процессе своего движения вокруг него, он пересекает орбиты сразу трёх планет: Венеры, Земли и Марса. Поэтому, хотя большая полуось его орбиты соответствует радиусу орбиты Земли, он временами оказывается к Солнцу ближе, чем Венера и дальше, чем Марс. В период с 1800 по 2200 год сближений с планетами до расстояния не более 30 млн км у астероида произойдёт: с Венерой 71, с Землёй 29 и с Марсом 6 раз.

Принадлежность этого астероида к классу O свидетельствует о схожести химического состава (4034) Вишну с составом астероида (3628) Божнемцова, чьи спектральные характеристики соответствуют спектрам обширного класса каменных хондритных метеоритов подгрупп L6 и LL6. Причём у данного астероида они выражены особенно сильно. В данном классе метеоритов группы L и LL характеризуются более низким содержанием металлов, но более высоким содержанием оксидов железа в силикатах.

См. также 
 Список астероидов (4001—4100)
 Классификации малых планет
 Список астероидов, пересекающих орбиту Венеры
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Венеры
Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды диаметром менее 2 км
Астероиды, открытые Элеанор Хелин
Названия астероидов из индуизма